Giacomo Filippo de Meester Hüyoel – generale e patriota italiano
 Hans De Meester – ciclista belga
 Marie Louise De Meester – religiosa belga, fondatrice delle Suore missionarie del Cuore Immacolato di Maria
 Theo de Meester – politico olandese